Чемпионат мира по хоккею с мячом 1961
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1961